Schatberaschwili oder Shatberashvili ist der Familienname folgender Personen:

 Giorgi Schatberaschwili (1916–1965), georgischer Schriftsteller
 Mariam Shatberashvili, deutsch-georgische Filmproduzentin